«Yes» - sí en inglés - puede referirse a:

Música 
 Yes (f.1968), banda de rock progresivo británica.
 Yes (1969), álbum homónimo del grupo de rock progresivo Yes.
 Yes (1995), álbum de estudio de la banda estadounidense Morphine.
 Yes (2009), álbum de estudio del dúo de synthpop británico Pet Shop Boys.

Televisión 
 Yes, sistema de televisión por cable israelí.

Teatro 
 Yes, obra de teatro de Pierre Soulaine, Albert Willemetz, Robert Bousquet y René Pujol, Théâtre des Capucines.